Язвинский — многозначный термин.

 Язвинский — упразднённый сельский Совет на территории Шумилинского района Витебской области Белоруссии. 

 Язвинский, Александр Феликсович — российский педагог; автор ряда учебных пособий. 
 Язвинский, Георгий Иванович (1905—1973) — хореограф и педагог Бакинского хореографического училища.